Калмацкий — посёлок в Курьинском районе, Алтайский край, Россия. Входит в состав Трусовского сельсовета.

История 
Упоминание о дате образования поселка Калмацкий есть в книге Булыгина Ю. С. «Образование и развитие населенных пунктов Алтайского края». Дата основания Курьинского района — 1924 г. (образован из части Курьинской и Таловской волости), тогда же появляется и посёлок Калмацкий.

Его наименование, предположительно, топоним, образованный от национальной принадлежности первых поселенцев ― калмыков (по аналогии: село Калмацкие мысы, Поспелихинский район; Калмацкий Брод; Калмацкая дорога, Калмацкий ручей, Калмацкая Курья.

География, климат, инфраструктура 
Географическое положение

Поселок находится на левом берегу реки Чарыш, в северной части района.

Расстояние до::

 районного центра Курья 25 км.
 Барнаула ― 301 км.

 Ближайшие населенные пункты

Сёла Трусово — 3 км, Подзаймище — 7,4 км.

Климат

Климат континентальный, соответствует климатической зоне Курьинского района. Средняя температура января −19˚С, июля — +20˚С. Годовое количество атмосферных осадков — 350—370 мм.

Инфраструктура

Основное занятие в сфере экономики — сельское хозяйство. Работает фельдшерский пункт (филиал МУЗ «Курьинская центральная районная больница»), есть частные предприниматели, магазин, крестьянские и фермерские хозяйства.

Население

Транспорт 
 Железнодорожный: ближайшая станция ― Поспелиха.
 Автобусный маршрут: Барнаул ― Курья.
 Автомобилем из Барнаула в Калмацкий можно проехать по сёлам до автомагистрали Змеиногорский тракт (А322).

Туризм 
В Курьинском районе проходят туристические маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая» и «Казачья Подкова Алтая», есть турбазы, расположенные на берегу Чарыша.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Курьинского района